Phantom of the Hills – film del 1922 diretto da Albert S. Rogell
Phantom of the Hills – film del 1934